Pfotenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Pfotenhauer (1771–1843), deutscher Rechtswissenschaftler
 Fritz Pfotenhauer (1885–1945), deutscher Jurist, Polizist und Staatsbeamter
 Helmut Pfotenhauer (* 1946), deutscher Germanist
 Johann Georg Pfotenhauer (1710–1757), deutscher Theologe
 Ludwig Pfotenhauer (1815–1870), ev.-lutherischer Pfarrer und Schriftsteller
 Nancy Pfotenhauer (* 1964), US-amerikanische Lobbyistin
 Paul Pfotenhauer (1842–1897), deutscher Archivar und Historiker
 Wilhelm Pfotenhauer (1812–1877), Oberbürgermeister von Dresden und Mitglied des Sächsischen Landtags